Paying the Penalty – film del 1913 diretto da Warwick Buckland
 Paying the Penalty – film del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
 Le notti di Chicago (Paying the Penalty) – film del 1927 diretto da Josef von Sternberg